Qinglang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinglang (ort), Guizhou, 
 Qinglang (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar